Тимо Антеро Кивимяки (; 1962, Финляндия) — финский учёный, политолог; 31 мая 2012 года был осуждён в Дании за оказание помощи российским спецслужбам.

Биография 
Родился в 1962 году в Финляндии.

В октябре 1985 года получил степень магистра политических наук в Хельсинкском университете (в мае 1989 года — лиценциат в области международных отношений; в июне 1993 года — степень доктора политических наук).

С марта 1989 по 1995 годы работал на различных должностях на факультете политических наук Хельсинкского университета, а с августа 1995 по июнь 1996 года - в должности профессора Лапландского университета.

С августа 1996 по июнь 1999 года назначен на должность профессора Хельсинкского университета.

С августа 1999 года принят на работу в Копенгагенский университет профессором международной политики. 8 сентября 2010 года ученый был арестован полицией безопасности Дании PET (после нескольких лет наблюдения за ним), а в конце марта 2012 года ему было официально предъявлено обвинение в оказании помощи агентам российских спецслужб. Учёный себя виновным не признал, но показал, что с 2002 года получал от россиян деньги (120 тыс. датский крон) как привлеченный аналитик и эксперт в области безопасности (аналогичные услуги он оказывал и другим дипломатам и официальным лицам).

Датский суд, проходивший с 8 мая 2012 года в Копенгагене, 31 мая признал Кивимяки виновным по статье 108 датского уголовного кодекса в оказании помощи разведывательной службе России и осудил его на пять месяцев тюремного заключения, которые профессор отбудет в виде домашнего ареста. Обжаловать приговор Кивимяки не намерен. В связи с судебным решением, Кивимяки был уволен руководством университета от занимаемой должности.

В августе 2012 года решением руководства Хельсинкского университета Кивимяки с января 2013 по декабрь 2015 года прият на должность преподавателя мировой политики.

Владеет финским (родной), шведским, датским, английским; на базовом уровне — индонезийским и малайзийским; на начальном уровне — немецким и испанским языками.

Библиография 
2012
 Can Peace Research Make Peace. Lessons in Academic Diplomacy. Ashgate, Adlershot.
 Sovereignty, hegemony, and peace in Western Europe and in East Asia.
 «The ASEAN Charter and the De-Securitization of Interstate Disputes in Southeast Asia» Asian Security 7(2).
 «Democracy, Autocrats and U.S. Policies In the Middle East», Middle East Policy, Vol. XIX, No. 1, Spring, pp. 64-71.
2011
 «East Asian relative peace and the ASEAN Way» International Relations of the Asia Pacific Vol 11, 2011b, 57-85.
 Security and Peace in East Asia and the Asia-Pacific. Asian Security, July.
 What Price Democracy? How the West Could Learn From East Asia. Global Asia, December 2011.
1997
 Kivimäki, Timo; Väyrynen, Paavo, eds. (1997). Kansainvälinen yhteistyö Pohjois-Kalotilla. University of Lapland. ISBN 951-634-589-1

Примечания

Ссылки 
 Личная страница Тимо Кивимяки на сайте Хельсинкского университета  

Политологи Финляндии
Профессора Хельсинкского университета
Выпускники Хельсинкского университета
Преподаватели Университета Бата